Piniós Potamós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pineiós Potamós, vattendrag, Thessalien, 
 Potamós Pineiós, vattendrag, Västra Grekland, Nomós Ileías, 

Robotskapade Greklandförgreningar